Miejscowości w USA:
 Oak Valley – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Oak Valley – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
Gminy w USA:
 Oak Valley (ang. Oak Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
 Oak Valley (ang. Oak Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Oak Valley (ang. Oak Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
Australia:
 Oak Valley – wspólnota aborygeńska w stanie Australia Południowa.